Dietersbach ist ein Gewässername;

 Dietersbach (Große Enz), linker Zufluss der Großen Enz in Nonnenmiß, Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Dietersbach (Klaradobelbach), linker Zufluss des Klaradobelbachs (zum Welchentalbach, zum Eschbach, zur Dreisam) bei Welchental, Stadtteil Ebnet, kreisfreies Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Dietersbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold nach Ernstmühl, Stadtteil Hirsau, Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Dietersbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach bei Hummersdorf, Gemeinde Piesendorf, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Dietersbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs bei der Wappenschmiede, Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Dietersbach (Trettach), rechter Zufluss der Trettach bei Gottenried, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern; durchfließt das Dietersbachtal

Siehe auch:
 Dietersbachtal
 Dittersbach